Csehország
 Morávka, település a Frýdek-místeki járásban
 Malá Morávka, település a Bruntáli járásban
 Morávka, folyó, az Ostravice mellékvíze